Antonio de la Torre – attore spagnolo
Antonio de la Torre – calciatore messicano
Antoinio de la Torre – ciclista spagnolo